Il Capri bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Napoli. In passato, fino agli anni '60, questo vino veniva prodotto anche con uve provenienti esclusivamente dall'isola di Capri e vinificato in loco, ad opera soprattutto delle cantine del marchese Patrizi. Questo suo vino era denominato Bianco Acqua.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino chiaro più o meno intenso.
odore: gradevole con profumo caratteristico.
sapore: asciutto e fresco.

Storia

Abbinamenti consigliati 
Tortino di asparagi

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Napoli  (1990/91)  462,14  
Napoli  (1991/92)  428,92  
Napoli  (1992/93)  655,96  
Napoli  (1993/94)  427,39  
Napoli  (1994/95)  331,56  
Napoli  (1995/96)  340,3  
Napoli  (1996/97)  209,55

Vini DOC della provincia di Napoli
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Falanghina
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Greco
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Biancolella